Луе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Луе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Луе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди